Серге́й Чудако́в: Чудаков, Сергей Иванович (1937—1997) — русский поэт и журналист.
 Чудаков, Сергей Михайлович (род. 1969) — российский актёр, педагог по сценическому фехтованию.